Gai Furi Pàcil Fus, cònsol el .
 Gai Furi Pàcil (cònsol 412 aC), fill de l'anterior.
 Gai Furi Pàcil (cònsol 251 aC).